Le boulevard Henri-Bourassa est nommé en l'honneur d'Henri Bourassa, ancien journaliste et homme politique québécois.

Toponyme

Boulevard Henri-Bourassa, un boulevard de Montréal
Boulevard Henri-Bourassa, un boulevard de Québec

Henri-Bourassa Boulevard